Il doppio del torneo di tennis Brasil Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Laura Montalvo e Paola Suárez che hanno battuto in finale Janette Husárová e Florencia Labat 6-7(1), 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Laura Montalvo /  Paola Suárez (campionesse)
 Seda Noorlander /  Patricia Wartusch (semifinali)

 Janette Husárová /  Florencia Labat (finale)
 Eva Bes-Ostariz /  Gisela Riera-Roura (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1999